Cancan  se poate referi la:

 Dans
 Cancan – Numele unui dans excentric de cabaret răspândit în Franța, mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, executat numai de femei;

 Film
 1955 French Cancan – un film de Jean Renoir, cu Jean Gabin și Françoise Arnoul;
 1960 Can-Can – un film de Walter Lang, cu Frank Sinatra și Shirley MacLaine;

 Muzică
 1988 Cancan – un album al cântăreței Lio;